SQO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Storuman (Svezia)
 sqo – codice ISO 639-3 della lingua sorkhei